Алоизий Рогенгофер (Alois Friedrich Rogenhofer; 1831—1897) — австрийский .

Биография 
Состоял хранителем при Венском естественно-историческом музее, работал над морфологией и систематикой чешуекрылых насекомых. Из числа научных трудов Рогенгофера внимание заслуживают следующие: «Afrikanische Schmetterlinge des К. К. naturhistor. Hofmuseums» («Ann. Wien. Hofm.», IV и VI); «Ueber die taschenförmigen Hinterleibsanhänge der weiblichen Smetterlinge der Acraeiden» («Verh. zool.-bot. Ges.», 1892) и др. В капитальном труде Венской академии «Novara-Expedition» Pогенгофер обработал чешуекрылых.

Ему помогал страстный коллекционер Йозеф Манн (1804–1889), который продолжал снабжать музей своими коллекциями. Сам Манн описал многие виды бабочек и особенно специализировался на Microlepidoptera.

Литература 
 
https://deru.xcv.wiki/wiki/Alois_Friedrich_Rogenhofer

Лепидоптерологи